Valorija ima više značenja:
 Valorija (Imperija)
 Valorija (Lodi)